Такмичење у скоку мотком у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. одбранила је Санди Морис из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 11 атлетичарки из 9 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку мотком за жене пре почетка светског првенства 18. августа 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку мотком у дворани пре почетка првенства (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године у 18:08.,,

Референце

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок мотком
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок мотком

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани